Чолбо́н (, в переводе с якутского на русск. означает «холодная звезда» (Венера):

 «Чолбон» — современная якутская рок-группа.
 «Чолбон» — якутский национальный литературный журнал (на якутском языке).
 Чолбон — село в Верхоянском улусе Якутии.